Jacques Durand (1817-1871), communard français ;
 Jacques Durand (1865-1928), éditeur de musique et créateur des "Concerts Durand" ;
 Jacques Durand (1920-2009), concepteur automobile et fondateur de la marque Jidé ;
 Jacques Durand (1939-1991), homme politique français ;

 Jacques Durand (1941- ), journaliste spécialisé en tauromachie.